À la recherche du passé peut faire référence à :
 À la recherche du passé, un film de Jeroen Krabbé sorti en 1998 ;
 À la recherche du passé, un téléfilm de Marco Serafini diffusé en 2004.